Юрбен Франсуа Ламбер (; 1773—1814) — французский военный деятель, бригадный генерал (1811 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начал службу 1 мая 1793 года в 1-й свободной роте баскских егерей, и сразу же был избран сослуживцами младшим лейтенантом. Служил в Армии Пиренеев. 11 марта 1794 года переведён с производством в лейтенанты в 21-й конно-егерский полк. 20 декабря 1796 года зачислен в конные гренадеры гвардии Законодательного корпуса. 16 ноября 1797 года стал адъютантом генерала Юэ. 1 июля 1798 года переведён в 4-й конно-егерский полк. 3 марта 1799 года – адъютант генерала Шерера в Италии. 25 апреля 1800 года переведён в Рейнскую армию с назначением в штаб дивизии генерала Дельма. 5 июля 1800 года возглавил эскадрон 14-го конно-егерского полка в награду за блестящие действия 4-5 мая в сражении при Месскирхе.

После Люневильского мира вернулся во Францию. 20 июня 1801 года назначен начальником штаба кавалерии Наблюдательного корпуса Жиронды.

11 октября 1801 года переведён в 24-й конно-егерский полк. В 1803 году участвовал в экспедиции генерала Леклерка в Португалию.

В начале 1805 года принимал участие в экспедиции генерала Лагранжа на Антильские острова, а после возвращения сражался против австрийцев в Италии. Был ранен сабельным ударом в правую ногу в бою 29 октября под Вероной и пулей в правую руку в бою 4 ноября при Сан-Пьетро во время переправы через Бренту.

16 мая 1806 года произведён в майоры, и назначен заместителем командира 9-го гусарского полка. Участвовал в сражении при Йене. 2 декабря 1806 года получил звание полковника, и стал сперва командиром 4-го конно-егерского, а с 30 декабря – 23-го конно-егерского полка. В Польскую кампанию 1807 года в составе бригады лёгкой кавалерии генерала Дюпре 10-го армейского корпуса принимал участие в осаде Данцига.

Участвовал в Австрийской кампании 1809 года под началом генерала Марюла. Отличился при захвате моста в Мёрсбурге. Преследуя отступающих австрийцев взял до 600 пленных. Сражался при Ландсхуте, где получил два сабельных удара в руку. 22 мая в сражении при Эсслинге ранен в левое плечо. Не оставил командование полком, и принял участие в генеральном сражении при Ваграме, лишь после этого отправившись на лечение.

6 августа 1811 года произведён в бригадные генералы, и во главе трёх кавалерийских полков был направлен в Армию Португалии. В январе 1812 года возвратился во Францию и 17 апреля назначен комендантом департамента Юры. 22 июля 1812 года определён в штаб Великой Армии. Участвовал в Русской кампании 1812 года. 10 ноября 1812 года вследствие болезни вернулся во Францию.

9 февраля 1813 года назначен командующим департамента Юра. 28 января 1814 году присоединился к кавалерийскому депо в Орлеане, затем отвечал за получение лошадей в Версале. 30 марта 1814 года покинул свой пост.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (1 мая 1793 года);
 Лейтенант (11 марта 1794 года);
 Капитан (22 апреля 1796 года);
 Командир эскадрона (5 июля 1800 года, утверждён в чине 4 ноября 1800 года);
 Майор (16 мая 1806 года);
 Полковник (2 декабря 1806 года);
 Бригадный генерал (6 августа 1811 года).

Титулы 
 Барон Ламбер и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 20 июля 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (30 июня 1809 года)

Примечания

Литература 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, tome 5, Bureau de l’administration, janvier 1844, 575 p.

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)